|-
|(111501)||2001 YX65|| align=right|14,6|| align=right|3,243|| align=right|0,117|| align=right|2,25|| align=right|5,838||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111502)||2001 YM69|| align=right|14,4|| align=right|2,918|| align=right|0,041|| align=right|9,86|| align=right|4,985||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111503)||2001 YM72|| align=right|14,1|| align=right|3,227|| align=right|0,065|| align=right|6,58|| align=right|5,795||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111504)||2001 YU72|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,141|| align=right|10,52|| align=right|5,414||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111505)||2001 YK73|| align=right|15,7|| align=right|2,915|| align=right|0,088|| align=right|5,99|| align=right|4,976||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111506)||2001 YB74|| align=right|15,8|| align=right|3,037|| align=right|0,090|| align=right|2,25|| align=right|5,291||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111507)||2001 YE79|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,085|| align=right|3,79|| align=right|5,414||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111508)||2001 YH79|| align=right|15,3|| align=right|3,033|| align=right|0,081|| align=right|8,50|| align=right|5,280||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111509)||2001 YL79|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,091|| align=right|3,11|| align=right|5,452||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111510)||2001 YV80|| align=right|15,0|| align=right|2,957|| align=right|0,052|| align=right|5,19|| align=right|5,083||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111511)||2001 YF84|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,137|| align=right|3,02|| align=right|5,369||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111512)||2001 YS85|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,082|| align=right|12,96|| align=right|5,485||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111513)||2001 YA86|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,067|| align=right|10,70|| align=right|5,380||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111514)||2001 YA87|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,066|| align=right|10,42|| align=right|5,099||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111515)||2001 YC91|| align=right|14,6|| align=right|3,159|| align=right|0,159|| align=right|16,18|| align=right|5,614||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111516)||2001 YW91|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,061|| align=right|8,19|| align=right|5,346||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111517)||2001 YC92|| align=right|14,0|| align=right|2,968|| align=right|0,125|| align=right|10,51|| align=right|5,112||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111518)||2001 YX95|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,180|| align=right|3,32|| align=right|4,422||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111519)||2001 YJ98|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,142|| align=right|5,80|| align=right|4,697||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111520)||2001 YM98|| align=right|14,3|| align=right|3,429|| align=right|0,131|| align=right|7,97|| align=right|6,348||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111521)||2001 YL99|| align=right|15,5|| align=right|2,914|| align=right|0,031|| align=right|3,31|| align=right|4,973||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111522)||2001 YG100|| align=right|15,6|| align=right|2,985|| align=right|0,025|| align=right|3,35|| align=right|5,157||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111523)||2001 YW100|| align=right|14,1|| align=right|3,045|| align=right|0,085|| align=right|9,20|| align=right|5,312||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111524)||2001 YT104|| align=right|15,3|| align=right|3,093|| align=right|0,164|| align=right|3,25|| align=right|5,439||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111525)||2001 YX109|| align=right|12,9|| align=right|3,187|| align=right|0,014|| align=right|25,19|| align=right|5,689||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111526)||2001 YC110|| align=right|13,3|| align=right|3,391|| align=right|0,062|| align=right|11,16|| align=right|6,244||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111527)||2001 YR111|| align=right|14,1|| align=right|3,206|| align=right|0,142|| align=right|9,03|| align=right|5,741||MBA||18. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111528)||2001 YT111|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,121|| align=right|4,81|| align=right|3,498||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111529)||2001 YH112|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,143|| align=right|6,29|| align=right|4,406||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111530)||2001 YY112|| align=right|14,0|| align=right|3,052|| align=right|0,103|| align=right|11,03|| align=right|5,332||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111531)||2001 YH113|| align=right|16,2|| align=right|2,453|| align=right|0,144|| align=right|3,62|| align=right|3,841||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111532)||2001 YL114|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,292|| align=right|10,38|| align=right|4,530||MBA||19. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111533)||2001 YD116|| align=right|15,6|| align=right|2,656|| align=right|0,266|| align=right|10,95|| align=right|4,328||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111534)||2001 YL116|| align=right|14,7|| align=right|2,733|| align=right|0,108|| align=right|13,16|| align=right|4,517||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111535)||2001 YJ117|| align=right|14,6|| align=right|3,039|| align=right|0,077|| align=right|11,73|| align=right|5,296||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111536)||2001 YW117|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,135|| align=right|14,24|| align=right|4,128||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111537)||2001 YD120|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,143|| align=right|7,26|| align=right|3,503||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111538)||2001 YH122|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,092|| align=right|11,48|| align=right|5,130||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111539)||2001 YO130|| align=right|15,2|| align=right|2,986|| align=right|0,123|| align=right|13,03|| align=right|5,158||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111540)||2001 YL131|| align=right|15,7|| align=right|2,774|| align=right|0,223|| align=right|10,30|| align=right|4,620||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111541)||2001 YJ132|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,060|| align=right|14,75|| align=right|5,532||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111542)||2001 YK133|| align=right|15,6|| align=right|3,013|| align=right|0,058|| align=right|1,46|| align=right|5,229||MBA||17. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111543)||2001 YC134|| align=right|15,0|| align=right|2,818|| align=right|0,105|| align=right|5,43|| align=right|4,729||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111544)||2001 YT134|| align=right|15,2|| align=right|2,688|| align=right|0,090|| align=right|6,08|| align=right|4,406||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111545)||2001 YU134|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,230|| align=right|3,10|| align=right|3,713||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111546)||2001 YY135|| align=right|15,8|| align=right|3,106|| align=right|0,133|| align=right|4,25|| align=right|5,472||MBA||21. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111547)||2001 YF136|| align=right|14,5|| align=right|2,785|| align=right|0,133|| align=right|12,36|| align=right|4,646||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111548)||2001 YG136|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,107|| align=right|14,32|| align=right|4,269||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111549)||2001 YC137|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,218|| align=right|13,10|| align=right|4,246||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111550)||2001 YO137|| align=right|14,6|| align=right|3,081|| align=right|0,154|| align=right|13,68|| align=right|5,407||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111551)||2001 YT137|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,120|| align=right|15,99|| align=right|5,597||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111552)||2001 YO140|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,235|| align=right|14,76|| align=right|4,291||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111553)||2001 YQ140|| align=right|14,5|| align=right|3,074|| align=right|0,073|| align=right|9,77|| align=right|5,389||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111554)||2001 YA141|| align=right|15,6|| align=right|2,726|| align=right|0,046|| align=right|5,75|| align=right|4,499||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111555)||2001 YR153|| align=right|14,0|| align=right|3,159|| align=right|0,118|| align=right|17,19|| align=right|5,615||MBA||19. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111556)||2001 YC155|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,041|| align=right|13,88|| align=right|4,296||MBA||20. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111557)||2001 YN155|| align=right|13,9|| align=right|3,165|| align=right|0,071|| align=right|21,19|| align=right|5,629||MBA||20. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111558)||2002 AZ|| align=right|14,9|| align=right|3,131|| align=right|0,058|| align=right|11,41|| align=right|5,541||MBA||6. januar 2002||Desert Moon||B. Stevens
|-
|(111559)||2002 AN2|| align=right|14,2|| align=right|2,559|| align=right|0,272|| align=right|21,75|| align=right|4,093||MBA||5. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111560)||2002 AX2|| align=right|15,1|| align=right|1,957|| align=right|0,076|| align=right|23,65|| align=right|2,737||MBA||6. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111561)||2002 AH3|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,084|| align=right|8,81|| align=right|4,653||MBA||5. januar 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(111562)||2002 AJ3|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,208|| align=right|13,02|| align=right|4,318||MBA||5. januar 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(111563)||2002 AC4|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,207|| align=right|26,54|| align=right|5,622||MBA||5. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111564)||2002 AN4|| align=right|16,5|| align=right|1,924|| align=right|0,062|| align=right|19,12|| align=right|2,668||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111565)||2002 AP4|| align=right|14,5|| align=right|3,156|| align=right|0,107|| align=right|6,17|| align=right|5,605||MBA||8. januar 2002||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(111566)||2002 AL6|| align=right|14,4|| align=right|2,732|| align=right|0,059|| align=right|25,02|| align=right|4,515||MBA||6. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111567)||2002 AT6|| align=right|14,8|| align=right|3,003|| align=right|0,091|| align=right|11,09|| align=right|5,203||MBA||5. januar 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(111568)||2002 AS9|| align=right|16,3|| align=right|2,201|| align=right|0,155|| align=right|2,31|| align=right|3,264||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(111569)||2002 AU10|| align=right|15,3|| align=right|2,236|| align=right|0,185|| align=right|6,51|| align=right|3,342||MBA||6. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111570)||2002 AG11|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,063|| align=right|1,34|| align=right|5,487||MBA||11. januar 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(111571)||2002 AD13|| align=right|12,8|| align=right|5,148|| align=right|0,036|| align=right|4,57|| align=right|11,68||JUT||11. januar 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(111572)||2002 AQ13|| align=right|15,9|| align=right|2,466|| align=right|0,096|| align=right|7,04|| align=right|3,871||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(111573)||2002 AV15|| align=right|13,9|| align=right|3,009|| align=right|0,049|| align=right|14,61|| align=right|5,219||MBA||4. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111574)||2002 AV16|| align=right|14,9|| align=right|3,055|| align=right|0,045|| align=right|10,55|| align=right|5,338||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111575)||2002 AK20|| align=right|15,9|| align=right|2,938|| align=right|0,068|| align=right|3,07|| align=right|5,034||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111576)||2002 AQ20|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,265|| align=right|7,33|| align=right|4,373||MBA||6. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111577)||2002 AY24|| align=right|15,3|| align=right|2,840|| align=right|0,017|| align=right|3,92|| align=right|4,785||MBA||8. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111578)||2002 AP27|| align=right|14,3|| align=right|3,204|| align=right|0,064|| align=right|8,96|| align=right|5,733||MBA||7. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111579)||2002 AT27|| align=right|15,1|| align=right|2,737|| align=right|0,121|| align=right|7,73|| align=right|4,528||MBA||7. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111580)||2002 AY32|| align=right|15,6|| align=right|2,238|| align=right|0,192|| align=right|4,98|| align=right|3,348||MBA||12. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111581)||2002 AE37|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,121|| align=right|13,44|| align=right|5,440||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111582)||2002 AG38|| align=right|14,9|| align=right|3,060|| align=right|0,033|| align=right|12,22|| align=right|5,353||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111583)||2002 AV40|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,056|| align=right|2,31|| align=right|3,407||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111584)||2002 AJ41|| align=right|14,9|| align=right|2,991|| align=right|0,048|| align=right|8,89|| align=right|5,171||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111585)||2002 AO41|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,100|| align=right|8,12|| align=right|5,624||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111586)||2002 AR42|| align=right|14,9|| align=right|3,211|| align=right|0,113|| align=right|17,13|| align=right|5,752||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111587)||2002 AL49|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,132|| align=right|2,27|| align=right|3,770||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111588)||2002 AO49|| align=right|15,2|| align=right|3,036|| align=right|0,108|| align=right|2,48|| align=right|5,288||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111589)||2002 AX55|| align=right|16,1|| align=right|2,930|| align=right|0,039|| align=right|0,10|| align=right|5,015||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111590)||2002 AX56|| align=right|15,8|| align=right|3,137|| align=right|0,174|| align=right|2,41|| align=right|5,556||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111591)||2002 AJ58|| align=right|14,9|| align=right|3,201|| align=right|0,129|| align=right|0,68|| align=right|5,727||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111592)||2002 AY63|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,165|| align=right|17,55|| align=right|5,558||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111593)||2002 AO65|| align=right|14,1|| align=right|3,194|| align=right|0,172|| align=right|13,38|| align=right|5,708||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111594)||2002 AX66|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,140|| align=right|2,42|| align=right|3,641||MBA||11. januar 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(111595)||2002 AK69|| align=right|16,0|| align=right|2,778|| align=right|0,201|| align=right|8,60|| align=right|4,629||MBA||13. januar 2002||Needville||Needville
|-
|(111596)||2002 AN71|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,168|| align=right|5,77|| align=right|3,371||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111597)||2002 AA75|| align=right|15,2|| align=right|3,018|| align=right|0,119|| align=right|9,28|| align=right|5,242||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111598)||2002 AC79|| align=right|16,0|| align=right|2,873|| align=right|0,129|| align=right|3,10|| align=right|4,869||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111599)||2002 AH79|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,169|| align=right|4,30|| align=right|3,621||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111600)||2002 AC80|| align=right|15,8|| align=right|2,226|| align=right|0,158|| align=right|3,34|| align=right|3,320||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111601)||2002 AH80|| align=right|15,6|| align=right|2,749|| align=right|0,085|| align=right|3,56|| align=right|4,558||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111602)||2002 AP81|| align=right|14,9|| align=right|2,643|| align=right|0,273|| align=right|7,28|| align=right|4,296||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111603)||2002 AA86|| align=right|15,3|| align=right|3,024|| align=right|0,187|| align=right|8,22|| align=right|5,257||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111604)||2002 AG86|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,111|| align=right|10,14|| align=right|5,466||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111605)||2002 AF88|| align=right|15,7|| align=right|2,812|| align=right|0,040|| align=right|6,01|| align=right|4,715||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111606)||2002 AS88|| align=right|14,9|| align=right|3,110|| align=right|0,144|| align=right|6,08|| align=right|5,483||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111607)||2002 AE89|| align=right|14,2|| align=right|3,187|| align=right|0,026|| align=right|8,08|| align=right|5,689||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111608)||2002 AL93|| align=right|14,9|| align=right|3,084|| align=right|0,018|| align=right|10,59|| align=right|5,416||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111609)||2002 AS94|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,111|| align=right|0,91|| align=right|5,591||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111610)||2002 AV102|| align=right|15,4|| align=right|2,914|| align=right|0,028|| align=right|2,76|| align=right|4,973||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111611)||2002 AD107|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,201|| align=right|6,36|| align=right|3,510||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111612)||2002 AG107|| align=right|15,1|| align=right|3,087|| align=right|0,127|| align=right|0,69|| align=right|5,424||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111613)||2002 AJ107|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,050|| align=right|6,64|| align=right|3,484||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111614)||2002 AC109|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,089|| align=right|14,37|| align=right|5,636||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111615)||2002 AN110|| align=right|15,1|| align=right|3,094|| align=right|0,029|| align=right|10,36|| align=right|5,443||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111616)||2002 AV111|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,042|| align=right|3,31|| align=right|3,466||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111617)||2002 AV112|| align=right|13,9|| align=right|3,232|| align=right|0,094|| align=right|16,30|| align=right|5,809||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111618)||2002 AR114|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,072|| align=right|1,49|| align=right|5,399||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111619)||2002 AV115|| align=right|16,0|| align=right|2,160|| align=right|0,166|| align=right|2,57|| align=right|3,173||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111620)||2002 AQ116|| align=right|15,5|| align=right|2,595|| align=right|0,139|| align=right|8,22|| align=right|4,180||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111621)||2002 AQ118|| align=right|14,3|| align=right|3,187|| align=right|0,016|| align=right|16,56|| align=right|5,688||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111622)||2002 AV118|| align=right|16,3|| align=right|2,299|| align=right|0,078|| align=right|7,51|| align=right|3,485||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111623)||2002 AK120|| align=right|14,5|| align=right|3,184|| align=right|0,101|| align=right|2,90|| align=right|5,680||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111624)||2002 AL125|| align=right|16,9|| align=right|2,347|| align=right|0,151|| align=right|1,82|| align=right|3,596||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111625)||2002 AX127|| align=right|15,2|| align=right|3,201|| align=right|0,140|| align=right|2,67|| align=right|5,727||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111626)||2002 AK128|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,114|| align=right|3,23|| align=right|3,424||MBA||14. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(111627)||2002 AF129|| align=right|16,2|| align=right|1,910|| align=right|0,062|| align=right|19,66|| align=right|2,640||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111628)||2002 AQ131|| align=right|15,4|| align=right|1,968|| align=right|0,081|| align=right|17,95|| align=right|2,761||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111629)||2002 AZ137|| align=right|15,1|| align=right|3,079|| align=right|0,091|| align=right|10,64|| align=right|5,401||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111630)||2002 AL138|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,151|| align=right|10,07|| align=right|4,661||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111631)||2002 AT141|| align=right|16,7|| align=right|2,356|| align=right|0,149|| align=right|3,54|| align=right|3,615||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111632)||2002 AB142|| align=right|16,6|| align=right|2,335|| align=right|0,150|| align=right|6,97|| align=right|3,567||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111633)||2002 AQ147|| align=right|14,7|| align=right|3,162|| align=right|0,062|| align=right|11,60|| align=right|5,621||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111634)||2002 AU147|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,082|| align=right|3,27|| align=right|5,223||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111635)||2002 AV149|| align=right|14,8|| align=right|3,080|| align=right|0,024|| align=right|10,37|| align=right|5,404||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111636)||2002 AB151|| align=right|15,8|| align=right|2,879|| align=right|0,214|| align=right|8,67|| align=right|4,884||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111637)||2002 AT151|| align=right|15,1|| align=right|3,122|| align=right|0,141|| align=right|3,43|| align=right|5,515||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111638)||2002 AQ154|| align=right|14,8|| align=right|3,003|| align=right|0,072|| align=right|11,98|| align=right|5,202||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111639)||2002 AZ157|| align=right|15,1|| align=right|3,128|| align=right|0,088|| align=right|11,98|| align=right|5,532||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111640)||2002 AH158|| align=right|14,8|| align=right|3,191|| align=right|0,026|| align=right|13,97|| align=right|5,699||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111641)||2002 AD167|| align=right|16,6|| align=right|2,194|| align=right|0,095|| align=right|4,78|| align=right|3,249||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111642)||2002 AE167|| align=right|15,3|| align=right|2,802|| align=right|0,221|| align=right|8,08|| align=right|4,690||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111643)||2002 AP169|| align=right|14,8|| align=right|3,117|| align=right|0,009|| align=right|7,03|| align=right|5,502||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111644)||2002 AJ170|| align=right|15,2|| align=right|3,097|| align=right|0,109|| align=right|1,82|| align=right|5,449||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111645)||2002 AK170|| align=right|14,9|| align=right|3,253|| align=right|0,121|| align=right|1,93|| align=right|5,865||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111646)||2002 AH174|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,099|| align=right|2,99|| align=right|4,310||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111647)||2002 AR179|| align=right|14,7|| align=right|3,094|| align=right|0,180|| align=right|6,62|| align=right|5,441||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111648)||2002 AR180|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,062|| align=right|10,86|| align=right|4,323||MBA||5. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111649)||2002 AS180|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,080|| align=right|12,03|| align=right|4,651||MBA||5. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111650)||2002 AZ182|| align=right|14,2|| align=right|3,235|| align=right|0,148|| align=right|1,50|| align=right|5,818||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111651)||2002 AM183|| align=right|15,9|| align=right|2,779|| align=right|0,175|| align=right|4,64|| align=right|4,633||MBA||6. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111652)||2002 AA184|| align=right|15,6|| align=right|2,782|| align=right|0,180|| align=right|2,35|| align=right|4,640||MBA||6. januar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111653)||2002 AE184|| align=right|15,4|| align=right|2,631|| align=right|0,087|| align=right|13,86|| align=right|4,267||MBA||7. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111654)||2002 AG184|| align=right|14,9|| align=right|3,131|| align=right|0,116|| align=right|14,33|| align=right|5,539||MBA||7. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111655)||2002 AR185|| align=right|16,7|| align=right|2,245|| align=right|0,110|| align=right|5,42|| align=right|3,363||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111656)||2002 AP186|| align=right|15,7|| align=right|2,673|| align=right|0,066|| align=right|15,18|| align=right|4,369||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111657)||2002 AO187|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,085|| align=right|21,47|| align=right|5,548||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111658)||2002 AP192|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,159|| align=right|4,05|| align=right|5,546||MBA||12. januar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111659)||2002 AU201|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,136|| align=right|7,59|| align=right|3,569||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111660)||2002 AP205|| align=right|15,0|| align=right|3,250|| align=right|0,030|| align=right|9,13|| align=right|5,858||MBA||13. januar 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(111661)||2002 BP|| align=right|16,1|| align=right|1,873|| align=right|0,160|| align=right|21,42|| align=right|2,562||MBA||16. januar 2002||Needville||Needville
|-
|(111662)||2002 BN3|| align=right|14,9|| align=right|2,939|| align=right|0,065|| align=right|11,28|| align=right|5,037||MBA||20. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111663)||2002 BS4|| align=right|15,1|| align=right|3,076|| align=right|0,068|| align=right|16,93|| align=right|5,393||MBA||19. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111664)||2002 BT4|| align=right|15,9|| align=right|1,918|| align=right|0,043|| align=right|23,41|| align=right|2,656||MBA||19. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111665)||2002 BC5|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,030|| align=right|18,66|| align=right|5,529||MBA||19. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111666)||2002 BX5|| align=right|14,9|| align=right|3,132|| align=right|0,029|| align=right|10,11|| align=right|5,541||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111667)||2002 BH7|| align=right|14,5|| align=right|3,071|| align=right|0,044|| align=right|11,28|| align=right|5,381||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111668)||2002 BU9|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,155|| align=right|2,27|| align=right|3,632||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111669)||2002 BE11|| align=right|14,3|| align=right|3,204|| align=right|0,047|| align=right|10,84|| align=right|5,733||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111670)||2002 BH13|| align=right|15,3|| align=right|2,976|| align=right|0,050|| align=right|8,54|| align=right|5,133||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111671)||2002 BK13|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,061|| align=right|7,77|| align=right|3,641||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111672)||2002 BN13|| align=right|15,0|| align=right|3,173|| align=right|0,060|| align=right|10,20|| align=right|5,651||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111673)||2002 BV14|| align=right|14,3|| align=right|3,215|| align=right|0,114|| align=right|6,12|| align=right|5,763||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111674)||2002 BS19|| align=right|14,8|| align=right|3,181|| align=right|0,098|| align=right|6,24|| align=right|5,672||MBA||21. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111675)||2002 BG21|| align=right|15,5|| align=right|1,933|| align=right|0,112|| align=right|24,77|| align=right|2,688||MBA||25. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111676)||2002 BJ21|| align=right|14,0|| align=right|3,221|| align=right|0,015|| align=right|33,07|| align=right|5,779||MBA||25. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111677)||2002 BO21|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,116|| align=right|29,67|| align=right|4,344||MBA||25. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111678)||2002 BQ21|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,164|| align=right|23,70|| align=right|3,538||MBA||25. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111679)||2002 BS21|| align=right|16,7|| align=right|1,909|| align=right|0,071|| align=right|22,44|| align=right|2,637||MBA||25. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111680)||2002 BW22|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,204|| align=right|13,64|| align=right|4,266||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111681)||2002 BC23|| align=right|14,9|| align=right|2,911|| align=right|0,231|| align=right|14,17|| align=right|4,966||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111682)||2002 BJ23|| align=right|14,0|| align=right|3,160|| align=right|0,081|| align=right|21,56|| align=right|5,616||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111683)||2002 BY23|| align=right|14,5|| align=right|3,073|| align=right|0,070|| align=right|11,41|| align=right|5,387||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111684)||2002 BD24|| align=right|14,2|| align=right|3,014|| align=right|0,080|| align=right|12,63|| align=right|5,232||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111685)||2002 BT27|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,216|| align=right|6,01|| align=right|3,365||MBA||20. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111686)||2002 BQ30|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,034|| align=right|18,41|| align=right|5,482||MBA||21. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111687)||2002 CA|| align=right|13,9|| align=right|2,605|| align=right|0,106|| align=right|22,49|| align=right|4,205||MBA||1. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111688)||2002 CY4|| align=right|15,4|| align=right|2,241|| align=right|0,168|| align=right|5,90|| align=right|3,354||MBA||3. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111689)||2002 CZ5|| align=right|14,9|| align=right|3,192|| align=right|0,084|| align=right|16,48|| align=right|5,703||MBA||4. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111690)||2002 CO6|| align=right|13,8|| align=right|3,173|| align=right|0,118|| align=right|27,22|| align=right|5,651||MBA||1. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111691)||2002 CV9|| align=right|15,7|| align=right|1,942|| align=right|0,084|| align=right|24,19|| align=right|2,706||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111692)||2002 CW9|| align=right|15,3|| align=right|1,917|| align=right|0,048|| align=right|23,49|| align=right|2,655||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111693)||2002 CD10|| align=right|16,2|| align=right|1,910|| align=right|0,086|| align=right|19,34|| align=right|2,639||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111694)||2002 CP10|| align=right|15,9|| align=right|1,836|| align=right|0,059|| align=right|22,26|| align=right|2,487||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111695)||2002 CZ13|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,203|| align=right|6,60|| align=right|3,512||MBA||8. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(111696)||2002 CU14|| align=right|15,1|| align=right|3,067|| align=right|0,180|| align=right|3,31|| align=right|5,370||MBA||8. februar 2002||Needville||Needville
|-
|(111697)||2002 CD15|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,149|| align=right|12,07|| align=right|5,391||MBA||9. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(111698)||2002 CE15|| align=right|15,1|| align=right|3,151|| align=right|0,157|| align=right|3,58|| align=right|5,594||MBA||9. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(111699)||2002 CP15|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,141|| align=right|15,71|| align=right|4,695||MBA||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(111700)||2002 CN18|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,113|| align=right|12,12|| align=right|5,349||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111701)||2002 CE20|| align=right|14,8|| align=right|3,203|| align=right|0,161|| align=right|5,57|| align=right|5,732||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111702)||2002 CE22|| align=right|14,6|| align=right|3,149|| align=right|0,070|| align=right|4,07|| align=right|5,586||MBA||5. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111703)||2002 CZ22|| align=right|15,0|| align=right|3,162|| align=right|0,115|| align=right|8,55|| align=right|5,623||MBA||5. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111704)||2002 CQ24|| align=right|14,3|| align=right|3,243|| align=right|0,050|| align=right|7,20|| align=right|5,838||MBA||6. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111705)||2002 CM25|| align=right|16,4|| align=right|2,156|| align=right|0,182|| align=right|2,21|| align=right|3,165||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111706)||2002 CH26|| align=right|13,9|| align=right|2,694|| align=right|0,155|| align=right|11,49|| align=right|4,422||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111707)||2002 CL26|| align=right|14,2|| align=right|2,859|| align=right|0,155|| align=right|13,64|| align=right|4,832||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111708)||2002 CP26|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,141|| align=right|12,51|| align=right|4,306||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111709)||2002 CV26|| align=right|14,7|| align=right|3,142|| align=right|0,032|| align=right|15,45|| align=right|5,569||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111710)||2002 CP27|| align=right|16,9|| align=right|2,284|| align=right|0,113|| align=right|5,23|| align=right|3,451||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111711)||2002 CT27|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,099|| align=right|4,53|| align=right|3,850||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111712)||2002 CV29|| align=right|16,7|| align=right|2,351|| align=right|0,113|| align=right|7,46|| align=right|3,603||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111713)||2002 CX33|| align=right|14,7|| align=right|3,162|| align=right|0,077|| align=right|10,60|| align=right|5,622||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111714)||2002 CM34|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,079|| align=right|6,24|| align=right|5,458||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111715)||2002 CO34|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,091|| align=right|10,71|| align=right|5,488||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111716)||2002 CG35|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,158|| align=right|14,18|| align=right|5,404||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111717)||2002 CE36|| align=right|15,6|| align=right|2,198|| align=right|0,161|| align=right|5,22|| align=right|3,259||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111718)||2002 CJ38|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,064|| align=right|2,01|| align=right|3,625||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111719)||2002 CR38|| align=right|15,1|| align=right|3,112|| align=right|0,191|| align=right|12,99|| align=right|5,490||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111720)||2002 CU41|| align=right|14,7|| align=right|3,149|| align=right|0,019|| align=right|10,45|| align=right|5,587||MBA||7. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111721)||2002 CN42|| align=right|15,0|| align=right|2,538|| align=right|0,148|| align=right|12,56|| align=right|4,043||MBA||7. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111722)||2002 CF43|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,223|| align=right|14,52|| align=right|4,093||MBA||12. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(111723)||2002 CV45|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,064|| align=right|14,85|| align=right|5,497||MBA||8. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111724)||2002 CC48|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,232|| align=right|6,83|| align=right|4,201||MBA||3. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111725)||2002 CE50|| align=right|15,1|| align=right|3,128|| align=right|0,091|| align=right|8,85|| align=right|5,531||MBA||3. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(111726)||2002 CH50|| align=right|16,9|| align=right|2,142|| align=right|0,059|| align=right|2,38|| align=right|3,134||MBA||11. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(111727)||2002 CR50|| align=right|15,3|| align=right|3,129|| align=right|0,122|| align=right|4,30|| align=right|5,534||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(111728)||2002 CZ51|| align=right|16,8|| align=right|2,228|| align=right|0,092|| align=right|7,34|| align=right|3,325||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(111729)||2002 CX52|| align=right|14,9|| align=right|3,230|| align=right|0,102|| align=right|6,17|| align=right|5,805||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111730)||2002 CR56|| align=right|15,9|| align=right|2,239|| align=right|0,091|| align=right|5,66|| align=right|3,349||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111731)||2002 CY57|| align=right|15,0|| align=right|3,135|| align=right|0,089|| align=right|9,84|| align=right|5,550||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111732)||2002 CW60|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,083|| align=right|7,23|| align=right|3,732||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111733)||2002 CB61|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,070|| align=right|7,25|| align=right|3,674||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111734)||2002 CB65|| align=right|15,0|| align=right|3,043|| align=right|0,063|| align=right|10,00|| align=right|5,309||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111735)||2002 CT74|| align=right|14,7|| align=right|3,252|| align=right|0,050|| align=right|1,81|| align=right|5,864||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111736)||2002 CH76|| align=right|12,7|| align=right|5,237|| align=right|0,068|| align=right|7,20|| align=right|11,99||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111737)||2002 CN77|| align=right|17,9|| align=right|2,119|| align=right|0,013|| align=right|0,31|| align=right|3,084||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111738)||2002 CY78|| align=right|14,1|| align=right|3,182|| align=right|0,085|| align=right|15,62|| align=right|5,677||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111739)||2002 CB84|| align=right|14,8|| align=right|3,238|| align=right|0,094|| align=right|1,00|| align=right|5,826||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111740)||2002 CD85|| align=right|14,2|| align=right|3,193|| align=right|0,122|| align=right|12,47|| align=right|5,706||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111741)||2002 CL85|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,214|| align=right|4,02|| align=right|3,314||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111742)||2002 CR86|| align=right|15,2|| align=right|3,136|| align=right|0,170|| align=right|5,89|| align=right|5,552||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111743)||2002 CA94|| align=right|12,9|| align=right|3,957|| align=right|0,219|| align=right|8,29|| align=right|7,871||HLD||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111744)||2002 CY99|| align=right|16,5|| align=right|2,562|| align=right|0,073|| align=right|1,86|| align=right|4,100||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111745)||2002 CA103|| align=right|14,5|| align=right|3,174|| align=right|0,083|| align=right|22,07|| align=right|5,653||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111746)||2002 CE107|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,129|| align=right|3,51|| align=right|3,624||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111747)||2002 CZ108|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,223|| align=right|23,15|| align=right|5,598||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111748)||2002 CE112|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,209|| align=right|7,48|| align=right|3,229||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111749)||2002 CK113|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,084|| align=right|9,79|| align=right|5,330||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111750)||2002 CR113|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,200|| align=right|5,15|| align=right|3,307||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov